

События 
 27 мая — премьера Симфонии № 6 Густава Малера в Эссене
 При содействии Сергея Танеева в Москве основывается Народная консерватория
 Дебют оперной певицы Амелиты Галли-Курчи
 Появление жанра китайской оперы «yueju» ()

Хиты 
 «Stop Your Tickling Jock»

Классическая музыка 
 Фрэнк Бридж — «Три идиллии» для струнного квартета; квартет № 1 ми-минор «Bologna»
 Григораш Динику — «Hora staccato» для скрипки
 Эдуард Элгар — оратория «The Kingdom»
 Джордже Энеску — «Concertstück» для альта и фортепиано; децимет для духовых ре-мажор, опус 14; «Légende» для труба и фортепиано
 Чарлз Айвз — симфония «Центральный парк в темноте»
 Густав Малер — симфония № 6
 Карл Нильсен — струнный квартет № 4 фа-мажор, опус 44
 Сергей Рахманинов — симфония № 2 ми-минор
 Макс Регер — серенада для оркестра соль-мажор, опус 95
 Арнольд Шёнберг — камерная симфония № 1
 Сергей Танеев — квартет для фортепиано ми-мажор, опус 20
 Эдгар Варез — «Un grand sommeil noir», на стихи Поля Верлена
 Антон Веберн — рондо для струнного квартета

Опера 
 Вальтер Браунфельс — «Фалада»
 Жюль Массне — «Ариана»
 Карл Нильсен — «Маскарад»
 Сергей Рахманинов — «Франческа да Римини»
 Этель Смит — «Вредители»
 Эрманно Вольф-Феррари — «Четыре деспота»

Родились

Январь 
 1 января —  (ум. ) — итальянский музыкант и композитор
 4 января
  (ум. ) — американский джазовый трубач
 Стефан Рахонь (ум. ) — польский дирижёр и композитор
 14 января — Вальтер Кнапе (ум. ) — немецкий музыковед, хоровой дирижёр и композитор
 19 января — Бениамин Мордкович (ум. ) — советский и украинский скрипач и музыкальный педагог
 26 января — Алессандро Чиконьини (ум. ) — итальянский кинокомпозитор
 27 января — Радамес Гнаттали (ум. ) — бразильский композитор
 31 января
  (ум. ) — американский блюзовый пианист, певец и автор песен
  (ум. ) — британский композитор

Февраль 
 1 февраля —  (ум. ) — американская актриса и певица кабаре
 5 февраля — Зара Левина (ум. ) — советская пианистка и композитор
 19 февраля — Грейс Мэри Уильямс (ум. ) — британский валлийский композитор

Март 
 3 марта — Барни Бигард (ум. ) — американский джазовый кларнетист
 13 марта —  (ум. ) — американский джазовый кларнетист и саксофонист
 20 марта —  (ум. ) — американский актёр, бэндлидер, продюсер и режиссёр
 25 марта — Жан Саблон (ум. ) — французский певец и актёр
 27 марта —  (ум. ) — американский джазовый кларнетист, саксофонист и композитор

Апрель 
 9 апреля — Антал Дорати (ум. ) — венгерский и американский дирижёр и композитор
 18 апреля —  (ум. ) — американский джазовый пианист и певец

Май 
 23 мая —  (род. ) — мексиканская певица и актриса

Июнь 
 1 июня — Вальтер Легге (ум. ) — британский музыкальный продюсер
 3 июня — Жозефина Бейкер (ум. ) — американская и французская танцовщица, певица и актриса
 27 июня —  (ум. ) — итальянский певец и актёр
 28 июня —  (ум. ) — американский дирижёр, композитор и музыковед

Июль 
 7 июля — Антон Карас (ум. ) — австрийский цитрист и композитор
 15 июля — Александр Фридлендер (ум. ) — советский дирижёр, композитор и педагог
 30 июля — Людовит Райтер (ум. ) — чехословацкий и словацкий дирижёр и композитор

Август 
 16 августа — Харалдс Меднис (ум. ) — советский и латвийский хоровой дирижёр

Сентябрь 
 1 сентября — Рут Рубин (ум. ) — американская поэтесса, певица, музыковед и фольклорист
 4 сентября — Александр Мойзес (ум. ) — словацкий органист, дирижёр, композитор и педагог
 15 сентября — Даниил Френкель (ум. ) — советский композитор, дирижёр и пианист
 20 сентября — Дэвид Шейнфелд (ум. ) — американский скрипач и композитор
 25 сентября
 Ярослав Ежек (ум. ) — чешский композитор, драматург и пианист
 Дмитрий Шостакович (ум. ) — советский композитор, пианист, педагог и музыкально-общественный деятель
 30 сентября —  (ум. ) — французская певица, композитор и актриса

Октябрь 
 9 октября — Янис Иванов (ум. ) — латвийский советский композитор, дирижёр и педагог
 10 октября —  (ум. ) — американский композитор
 12 октября — Вилли Хесс (ум. ) — швейцарский музыковед, композитор и педагог
 15 октября —  (ум. ) — американская блюзовая певица, пианистка и композитор
 22 октября —  (ум. ) — ирландский пианист
 31 октября —  (ум. ) — американская пианистка и композитор

Ноябрь 
 3 ноября —  (ум. ) — австрийская скрипачка
 9 ноября —  (ум. ) — американский джазовый саксофонист и бэнд-лидер
 10 ноября — Леонидс Вигнерс (ум. ) — советский и латвийский дирижёр и композитор

Декабрь 
 10 декабря —  (ум. ) — американский поэт-песенник
 26 декабря — Морган Льюис (ум. ) — американский автор песен
 27 декабря — Оскар Левант (ум. ) — американский актёр, комик, телеведущий, пианист и композитор

Скончались 
 23 января —  (29) — американский композитор
 30 января —  (48) — американский певец, автор песен и актёр
 25 февраля — Антон Аренский (44) — русский композитор, пианист, дирижёр и педагог
 22 марта — Мартин Вегелиус (59) — финский композитор, дирижёр, педагог и музыкально-общественный деятель
 25 апреля — Джон Ноулз Пейн (67) — американский органист и композитор
 9 мая —  (71) — британская эстрадная и оперная певица (сопрано)
 11 мая —  (82) — итальянский оперный певец (баритон)
 24 мая —  (56) — немецкий музыковед, органист и композитор
 30 мая —  (57) — испанский певец фламенко
 7 июня —  (64) — американский оперный певец и актёр ирландского происхождения
 1 июля — Мануэль Патрисио Родригес Гарсиа (101) — испанский оперный певец (бас) и музыкальный педагог
 8 июля — Иван Мельников (74) ― русский оперный певец (бас-баритон)
 9 июля — Альфред Штельцнер (53) — немецкий композитор и изобретатель музыкальных инструментов
 29 июля —  (56) — французский композитор и дирижёр
 26 августа — Ойген Гура (63) — австрийский оперный певец
 1 сентября — Джузеппе Джакоза (58) — итальянский поэт, драматург, либреттист и педагог
 18 октября —  (83) — французский скрипач и композитор
 14 декабря — Федерико Консоло (65) — итальянский скрипач и композитор
 30 декабря — Эжен Гооссенс (61) — бельгийский дирижёр
 без точной даты
  (70/71) — бельгийская оперная певица (колоратурное сопрано)
 Нисн Спивак (81/82) — молдавский кантор и композитор

См. также

Примечания